Егиалей (; , Egialeus) от гръцката митология може да се отнася за:

 Егиалей (син на Инах), син на речния бог Инах, цар на Сикион
 Егиалей, най-големият син на Адраст, цар на Аргос, един от Епигоните
 Егиалей, син на Еет
 Aigialeia, древният град Сикион